Haus der Jugend (HdJ) ist eine in Deutschland verbreitete Bezeichnung für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen oder Jugendherbergen.

Dortmund
Das erste kommunale Haus der Jugend wurde 1929 in Dortmund gegründet, es war Vorgänger des 1955 erbauten Fritz-Henßler-Hauses.

Freiburg im Breisgau
Das Haus der Jugend in der Uhlandstraße 2 in Freiburg im Breisgau ist Sitz des Freiburger Jugendbildungswerks und weiterer Vereine der Jugendbildung.

Hannover
Die erste Einrichtung dieser Art in Niedersachsen nach dem Zweiten Weltkrieg ist das 1951 mit britischer und US-amerikanischer Hilfe errichtete Haus der Jugend Hannover.

Osnabrück
Ein weiteres Haus der Jugend entstand 1954 in Osnabrück. Dieses wird bis heute als kommunales Jugendzentrum genutzt.

Pforzheim
Das Haus der Jugend im baden-württembergischen Pforzheim in der Westliche Karl-Friedrich-Str. 77 wurde, ebenfalls auf Initiative der US-amerikanischen Besatzungsmacht, als Neubau in der Innenstadt im Benckiserpark am 9. Dezember 1949 eingeweiht.

Bonn
Das ehemalige Clubhaus des Bonner Eisclubs wurde 1972 zum Bonner Haus der Jugend umgewandelt.

 Wuppertal
Haus der Jugend ist auch die offizielle Bezeichnung der Barmer Ruhmeshalle, einem historischen Gebäude in Wuppertal, nach dem Wiederaufbau. Dieses Gebäude beinhaltet unter anderem die Einrichtungen für Jugend.

Einzelnachweise 

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung in Deutschland